De Wereldbeker schaatsen 2006-2007 ging voor de 100 meter rijders van start in Harbin. Dit gebeurde op 2 december 2006 in China. De andere drie wedstrijden vonden plaats Nagano, Heerenveen en tijdens de Wereldbekerfinale in Calgary. Net als in 2005-2006 won de Japanner Yuya Oikawa. Tijdens de 3e race die in Thialf verreden werd waren de meeste topaziaten afwezig, omdat de Aziatische Winterspelen bezig waren. Hierdoor kregen de Europese rijders de kans in te lopen, dit deden ze nauwelijks.

Kalender

Podia

Eindstand 

- = geen deelname
0 = geen punten

Man 0100
2006/2007